Poreče – wieś w Słowenii, w gminie Vipava
 Poreče (Порече, Поречие, Поречје) – region w Macedonii Północnej,  między górami Karadžica, Suva Gora i Dautica, obejmujący gminę Makedonski Brod i zachodnią część gminy Prilep; główne miasto Makedonski Brod

Zobacz też 
 Poreč